Nicholson peut faire référence à :

Personnalités 

 Aideen Nicholson (1927-2019), femme politique canadienne en Ontario.
 Andrew Nicholson (1961-), cavalier néo-zélandais.
 Andrew Nicholson (1989-), basketteur canadien.
 Andy Nicholson (-), bassiste anglais.
 Asenath Nicholson (1792–1855), végétalienne, observatrice sociale et philanthrope américaine.
 Ben Nicholson (1894-1982), peintre britannique.
 Bill Nicholson (1919-2004), joueur de football anglais.
 Bruce Nicholson (-), technicien des effets visuels.
 Charles Nicholson (-), navigateur britannique.
 Charles Nicholson (1795-1837), flûtiste et compositeur anglais.
 Charles Ernest Nicholson (1868-1954), architecte naval britannique.
 Clarence M. Nicholson (-), modérateur de l'Église unie du Canada.
 Donald Nicholson-Smith (-), membre de la section anglaise de l'Internationale situationniste.
 Edward Max Nicholson (1904-2003), ornithologue et écologiste britannique.
 Emma Nicholson (née en 1941), femme politique britannique
 Francis Nicholson, (1655–1727), militaire britannique et un administrateur colonial.
 Geoff Nicholson (1953), écrivain britannique
 
 Gerald William L. Nicholson (-), historien.
 Henry Alleyne Nicholson (1844-1899), géologue et paléantologue.
 Ivy Nicholson (années 1930-), modèle célèbre dans les années 1950, puis anecdotiquement actrice et réalisatrice, mère de Pénélope Palmer.
 Jack Nicholson (1937-), acteur américain.
 James H. Nicholson (-), producteur.
 Robert James "Jim" Nicholson (1938-), homme politique américain.
 
 Julianne Nicholson (1971-), actrice américaine.
 Kevin Nicholson (1976-), joueur canadien de baseball.
 Linda Nicholson (1955-), pianofortiste et claveciniste britannique ;
 Mallorie Nicholson (1987-), céiste canadienne.
 Philip D. Nicholson (1951-), astronome américain.
 Richard Nicholson (1563-1638 ou 1639), musicien anglais.
 Robert Douglas Nicholson (1952-), homme politique et avocat canadien.
 Rob Nicholson (-), bassiste.
 Ross Nicholson (1975-), footballeur néo-zélandais.
 Russ Nicholson (-), illustrateur.
 Seth Barnes Nicholson (1891-1963), astronome américain.
 Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson (1978-), violoniste.
 William Nicholson (1872-1949), peintre britannique.

Toponymes 

 West Nicholson est une ville du Zimbabwe ;
 Nicholson, région de Ganymède ;
 Nicholson est une ville d'Australie-Occidentale ;
 Nicholson, ville américaine en Géorgie ;
 Nicholson, ville en Pennsylvanie (États-Unis).

Divers 
 (1831) Nicholson, un astéroïde découverte le  par Paul Wild.

Personnages de fiction 
 Le colonel Nicholson, personnage du Pont de la rivière Kwaï de Pierre Boulle puis du film.
 Gwendolyn Snoop Nicholson, personnage de la série télévisée The Snoop Sisters, interprété par Mildred Natwick.
 Andrew Nicholson, personnage du film Olé ! interprété par Bob Swaim.
 August Nicholson, personnage du film Le Village interprété par Brendan Gleeson.
 Monsignor Nicholson, personnage du film  interprété par Ray Bolger.
 Keith Nicholson, personnage du téléfilm Spend Spend Spend, interprété par John Duttine.
 Nancy Lee Nicholson, personnage du film Doc Hollywood interprété par Bridget Fonda.
 Paul Nicholson, personnage du film Cathy's Child interprété par Bryan Brown.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme